Word (zumeist von engl. word „Wort“) steht für

 eine Textverarbeitungssoftware von Microsoft, siehe Microsoft Word
 ein Datenwort, die Grundverarbeitungsdatengröße bei einem Computer
 die Bekräftigung oder Zustimmung (zu) einer vorangegangenen Aussage, siehe Hip-Hop-Jargon
 die Word, ein im 13./14. Jh. trockengelegter Bereich (heute Wohngebiet) in der Innenstadt von Quedlinburg, wonach mehrere Orte benannt sind (Straße Word, Wordgasse, Restaurant Word-Haus, Wordpark usw.)

Word ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas J. Word, US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Words
 Wöhrd
 Haus Woord
 Wort (Begriffsklärung)
 Wört
 Wörth
 Worth (Begriffsklärung)